Зенино — название населённых пунктов:

Россия 
 Зенино — село в Вейделевском районе Белгородской области.
 Зенино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Зенино — деревня в Люберецком районе Московской области.
 Зенино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Зенино — деревня в Михайловском районе Рязанской области.

Другое 

 Зенино — усадьба деревни Марусино Люберецкого района Московской области.